Seltmann steht für:
 Seltmann Weiden, Porzellanhersteller
 Johann Seltmann Vohenstrauß, ehemaliger Porzellanhersteller in Vohenstrauß

Personen:
 Carl Seltmann (1842–1911), deutscher katholischer Theologe
 Christian Seltmann (* 1968), deutscher Autor und Übersetzer
 Gertrude Seltmann-Meentzen (1901–1985), deutsche Unternehmerin, Kosmetik-Herstellerin
 Herbert Seltmann (1911–1978), deutscher Fußballspieler
Kerstin Seltmann (* 1961), deutsche Malerin und Künstlerin
 Lothar von Seltmann (* 1943), deutscher Schriftsteller und Liederdichter
 Uwe von Seltmann (* 1964), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Werner Seltmann (* 1930), deutscher Fagottist
 Wilhelm Seltmann (1895–1967), deutscher Porzellanfabrikant